Метка Габријелчич (; Љубљана, 27. фебруар 1934) је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1953. || Весна || Весна
|-
| 1955. || Милиони на отоку || Вера
|-
| 1957. || -{Kuand vient l’amour}- || /
|-
| 1957. || Не чекај на мај || Весна
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1934.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Љубљанчани
Биографије живих особа